{{Info/Taxonomia
| nome = Corynebacterineae 
| imagem = Corynebacterium ulcerans 01.jpg
| imagem_legenda = Corynebacterium ulcerans
| reino = Bacteria
| filo = Actinobacteria
| classe = Actinobacteria
| ordem = Actinomycetales
| família = Corynebacteriaceae
| subdivisão_nome = Gêneros e espécies
| subdivisão =
Hoyosella Jurado et al. 2009
Tomitella Katayama et al. 2010
Corynebacteriaceae Lehmann and Neumann 1907 emend. Zhi et al. 2009(Coryneform bacteria)
Corynebacterium Lehmann and Neumann 1896 emend. Bernard et al. 2010
Turicella Funke et al. 1994
Dietziaceae Rainey et al. 1997 emend. Zhi et al. 2009
Dietzia Rainey et al. 1995 emend. Kämpfer et al. 2010
Mycobacteriaceae Chester 1897 emend. Zhi et al. 2009
Amycolicicoccus Wang et al. 2010
Mycobacterium Lehmann and Neumann 1896
Nocardiaceae Castellani and Chalmers 1919 emend. Zhi et al. 2009
Gordonia (ex Tsukamura 1971) Stackebrandt et al. 1989
Millisia Soddell et al. 2006
Nocardia Trevisan 1889
Parvopolyspora ♠ Liu et al. 1986
Rhodococcus Zopf 1891
Skermania Chun et al. 1997
Smaragdicoccus Adachi et al. 2007
Williamsia Kämpfer et al. 1999
Segniliparaceae Butler et al. 2005 emend. Zhi et al. 2009Segniliparus Butler et al. 2005
Tsukamurellaceae Rainey et al. 1997 emend. Zhi et al. 2009Tsukamurella Collins et al. 1988
}}Corynebacteriaceae ou Corinebacteriacea é uma subordem de bactérias bacilares gram-positivas ou gram-variáveis, ácido-álcool resistentes, geralmente aeróbias, da ordem dos Actinomycetales''. Inclui inúmeras espécies patogênicas das quais as mais famosas causam tuberculose, hanseníase e difteria.

Filogenia 

Actinomycetales